In der Liste der größten Diamantenproduzenten werden Tabellen und Grafiken mit genauen Angaben zum Thema Diamant dargestellt.

Überblick 

Im Jahr 2009 wurden 121,3 Millionen Karat Naturdiamanten (Schmuck- und Industriediamanten) gefördert (2008 = 165,2 Millionen Karat). Gegenüber dem Vorjahr beträgt der Rückgang 26,6 Prozent. Der Höchststand der Weltproduktion wurde laut Angaben des British Geological Survey im Jahr 2006 mit 176,9 Millionen Karat erzielt. Die bedeutendsten Produzenten von Naturdiamanten waren 2009 Russland (34,8 Millionen Karat), Demokratische Republik Kongo (21,3 Millionen Karat), Botswana (17,7 Millionen Karat), Angola (13,8 Millionen Karat) und Kanada (10,9 Millionen Karat). Diese fünf Staaten hatten zusammen einen Anteil von 81,2 Prozent an der Weltförderung.

Im Jahr 2008 wurden laut Angaben des United States Geological Survey (USGS) 4.550 Millionen Karat synthetische Diamanten produziert (2007 = 4.550 Millionen Karat). Die größten Produzenten waren die Volksrepublik China (4.000 Millionen Karat), USA (261 Millionen Karat), Russland (80 Millionen Karat), Irland (60 Millionen Karat) und Südafrika (60 Millionen Karat). Diese fünf Staaten besaßen zusammen einen Anteil von 98,0 Prozent an der Weltproduktion.

Die förderfähigen Reserven von Industriediamanten wurden vom USGS im Jahr 2010 auf weltweit 580 Millionen Karat geschätzt. Davon entfielen 25,9 Prozent auf die Demokratische Republik Kongo, 22,4 Prozent auf Botswana, 16,4 Prozent auf Australien, 12,1 Prozent auf Südafrika und 6,9 Prozent auf Russland. In Europa gibt es bei Archangelsk ein Vorkommen.

Die Weltproduktion an Naturdiamanten (etwa durch De Beers und die Rio Tinto Group) deckt bei weitem nicht mehr den Bedarf der Industrie ab. Nur 23 Prozent der produzierten Diamanten waren Naturdiamanten, 77 Prozent synthetisch erzeugte Diamanten, deren Eigenschaften wie Zähigkeit, Kristallhabitus, Leitfähigkeit und Reinheit genau bestimmt werden können. Seit Anfang des 21. Jahrhunderts erhöhte sich die Nachfrage besonders nach Schmuckdiamanten, sodass die Preise mehrfach erhöht wurden. Die Hauptabsatzmärkte für Schmuckdiamanten sind die USA (48 Prozent), Ostasien (20 Prozent), Indien und Naher Osten (15 Prozent), Europa (10 Prozent).

Produktion

Naturdiamanten nach Ländern 
Die Tabelle zeigt die Länder mit der größten Produktion von Naturdiamanten (Schmuck- und Industriediamanten) in Tausend Karat. Alle Zahlen beziehen sich auf die Staaten in ihren heutigen Grenzen.

Synthetische Diamanten nach Ländern 
Alle Zahlen beziehen sich auf die Staaten in ihren heutigen Grenzen.

Rohdiamanten nach Unternehmen 
Aufgeführt sind das Unternehmen, das Land, in dem sich der Hauptsitz befindet, die geförderte Menge, der Anteil an der weltweiten Produktion und die kumulierte Häufigkeit.

Weltproduktion von Industriediamanten 
Die folgende Tabelle zeigt die weltweite Produktion von Industriediamanten in Tonnen.

Reserven von Industriediamanten 
Der Geologische Dienst der Vereinigten Staaten (United States Geological Survey) bietet hierzu folgende Definition: Die Vorratsbasis (reserve base) ist jener Teil einer identifizierten Ressource, welche die spezifischen physikalischen und chemischen Mindestkriterien für die gegenwärtigen Bergbau- und Produktionspraktiken erfüllt, einschließlich jener für Gehalt, Qualität, Mächtigkeit und Teufe. Die Reserven (reserves) sind jener Teil der Vorratsbasis, der zu einer bestimmten Zeit wirtschaftlich gewonnen oder produziert werden könnte. Der Begriff muss nicht bedeuten, dass Gewinnungsanlagen installiert sind und arbeiten. Reserven beinhalten nur ausbeutbare Stoffe. 

Aufgeführt sind die Länder mit der größten Förderung und den höchsten Reserven in Tonnen. Die Publikation von Daten zur Vorratsbasis wurde 2009 eingestellt.

Siehe auch 

 Weltverband der Diamantbörsen

Literatur 
 Fischer-Weltalmanach. Zahlen-Daten-Fakten , 1960 ff. Fischer-Taschenbuch-Verlag

Weblinks 
 U.S. Geological Survey (englisch)
 British Geological Survey (englisch)
 Liste bei Index Mundi (englisch)
 Welt-Bergbau-Daten des Bundesministerium für Wirtschaft Familie und Jugend, Österreich

Einzelnachweise 

Diamantenproduzenten
Schmucksteinbergbau
!
Diamantenproduzenten, grosste